Miro bezeichnet:

 Prumnopitys ferruginea, eine immergrünen Koniferenart auf Neuseeland
 Portiabaum (Thespesia populnea), ein tropisches Malvengewächs
 MIRO (Münster Information System for Research and Organization), ein Projekt der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
 miro (Computerfirma), Hersteller von Computerhardware wie Grafikkarten, 1997 von Pinnacle aufgekauft
 miro Displays GmbH
 MiRO, die zweitgrößte Erdölraffinerie in Deutschland
 Miro Media Player, freies Internet-TV-Programm, das vorher als Democracy Player bekannt war
 Multi-Path Interdomain Routing (kurz MIRO), vorgeschlagenes Routing-Protokoll, das Routing zwischen Autonomen Systemen über diversifizierte Pfade ermöglicht
 Miro Company, französischer Spieleverlag
 Miro (Einheit), ein altes italienisches Volumenmaß
 Miro (Verband), Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V., Köln
 MIRÓ S.L., eine Handelskette in Spanien
 Miro (Software), eine Software zur Unterstützung der Zusammenarbeit mit Hilfe virtueller Whiteboards

Miro ist der Name folgender Personen:
 Miro (Suebenkönig) († 583), König der Sueben in Gallaecia
 Miro (Sänger), französischer Sänger
 Miro Pajic, deutscher Techno-Produzent und DJ
 Miro, Künstlername des bulgarischen Sängers Miroslaw Kostadinow (* 1976)
 Miro Gavran (* 1961), kroatischer Schriftsteller und Dramaturg
 Miro Maffeis, italienischer Motorradrennfahrer und Unternehmer
 Miro Schluroff (* 2000), deutscher Handball- und Beachhandballspieler

Miró ist der Familienname folgender Personen:
 Àngel Aguiló i Miró (1874–1947), katalanischer Archivar und Bibliothekar
 Asha Miró (* 1967), spanische Autorin und Fernsehmoderatorin
 Cipriano Miró, uruguayischer Politiker
 Gabriel Miró (1879–1930), spanischer Schriftsteller
 Henri Miro (Enrique Miro; 1879–1950), kanadischer Komponist spanischer Herkunft
 Joan Miró (1893–1983), spanischer Maler, Grafiker und Bildhauer

 Josep Ribera i Miró (1839–1921), katalanischer Komponist und Organist
 Leonardo Miró (1919–1987), spanischer Bildhauer
 Luis Miró (1913–1991), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Maria Dolors Miró (1930–2004), spanische Mäzenin
 Mireia Miró Varela (* 1988), spanische Skibergsteigerin
 Pablo Miró (Pablo Behrend; * 1961), deutsch-argentinischer Musiker, Gitarrist und Liedermacher
 Pablo Miró-Cortez (* 1981), französisch-deutsch-chilenischer Pianist
 Pilar Miró (1940–1997), spanische Drehbuchautorin und Regisseurin
 Rosa Maria Miró Roig (* 1960), spanische Mathematikerin
 Xavier Espot Miró (* 1953), andorranischer Politiker

Siehe auch:
 Mirow (Begriffsklärung)